A 3344-es jelzésű regionális autóbusz Balassagyarmat, autóbusz-állomás és Parassapuszta, országhatár között közlekedik Ipolyszög, Dejtár, Ipolyvece, Drégelypalánk és Hont településeken keresztül. A járatot a Volánbusz Zrt. üzemelteti.

Pár járatnak a végállomása Parassapuszta, országhatár helyett Drégelypalánk, vasútállomáson van, illetve 2 darab járat Balassagyarmat belvárosán keresztül közelíti meg az autóbusz-állomást.

Megállóhelyei

|-
!Perc (↓)
!width=25%|Megállóhely
!Perc (↑)
!width=30%|Átszállási kapcsolatok
!Fontosabb létesítmények
|-

|-

|-

|-
|8||Balassagyarmat (Újkóvár), szövetkezeti bolt||42
|align=left|
|
|-
|10||Ipolyszög, bejárati út||40
|align=left|
|
|-
|11||Ipolyszög, vasúti megállóhely bejárati út||39
|align=left|
|
|-
|13||Dejtári elágazás||37
|align=left|
|
|-
|14||Dejtár, vasútállomás||36
|align=left|
|
|-
|16||Dejtár, ABC||34
|align=left|
|
|-
|18||Dejtár, Szabadság út 47.||32
|align=left|
|
|-
|23||Ipolyvece, élelmiszerbolt||27
|align=left|
|
|-
|25||Ipolyvece, vasútállomás bejárati út||25
|align=left|
|
|-
|27||Ipolyvece, Rákóczi út 16.||23
|align=left|
|
|-
|33||Drégelypalánk, községháza||17
|align=left|
|
|-
|35-37||Drégelypalánk, vasútállomás||13-15
|align=left|
|
|-
|39||Drégelypalánk, posta||11
|align=left|
|
|-
|40||Drégelypalánk, Fő út 118.||10
|align=left|
|
|-
|41||Drégelypalánk, Gyümölcsfeldolgozó||9
|align=left|
|
|-
|42||Drégelypalánk, bejárati út||8
|align=left|
|
|-
|46||Hont, húsbolt||4
|align=left|
|
|-
|47||Hont, Ipoly utca 56.||3
|align=left|
|
|-
|58||Hont, Ipoly utca 98.||1
|align=left|
|
|-
|50||Parassapuszta, országhatár||0
|align=left|
|
|}

Források
 

Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai
Volánbusz
Nógrád megye közlekedése
Balassagyarmat autóbuszvonalai